Национальный музей Бейрута () — главный исторический и археологический музей Ливана. Находится в столице страны. Коллекция музея начала формироваться до Второй мировой войны, однако официально музей открылся в 1942 году. Музей содержит более 100 000 экспонатов, большинство которых было обнаружено во время раскопок Дирекции античности. В экспозиции можно увидеть около 1300 объектов, представленных в хронологическом порядке, начиная с доисторических времен и до мамлюкского периода.

История 
В 1919 году небольшая группа древних артефактов, собранных французским офицером по имени Раймонд Вайль, была выставлена ​​во временном музее в здании на улице Жоржа Пико в Бейруте.

Учредительный комитет с целью сбора средств для строительства музея был создан в 1923 году. Музей планировали строить на земельном участке, расположенном по дороге в Дамаск, недалеко от ипподрома. Планы, представленные архитекторами Антуаном Нахасом и Пьером Лепренсом Ринге, были приняты комитетом, который возглавлял Бишара эль-Хури, тогдашний премьер-министр и министр образования и изящных искусств Ливанской Республики.

Строительные работы начались в 1930 году и были завершены в 1937 году. Музей был открыт 27 мая 1942 года Альфредом Наккашем, тогдашним президентом Ливанской Республики. В 1937 году куратор Бейрутского музея эмир Морис Чехаб заявил, что в новом здании будут размещены все древности, обнаруженные на территории Ливана. Морис Чехаб играл важную роль в развитии музея и ливанской археологии вообще и является признанным отцом современной ливанской археологии.

До 1975 года посетители музея могли любоваться большой коллекцией предметов, охватывающих очень длинный хронологический период, от предыстории до 19 века. В течение 30 лет коллекция музея значительно увеличилась за счёт артефактов, найденных в ходе раскопок (саркофаги, мозаики, украшения, монеты, керамика, изделия из дерева, оружие). Национальный музей считается одним из самых значительных музеев Ближнего Востока из-за его богатой коллекции. Однако его важность заключается в том, что он является частью Главного управления древностей: раскопки, проводимые последним, постоянно добавляют новые предметы к богатству выставленных коллекций.

Период гражданской войны 
Во время гражданской войны в Ливане, которая началась в 1975 году и продолжалась более 15 лет Национальный музей и Главное управление древностей находились на демаркационной линии, известной как «Музейная аллея». Музей подвергался обстрелам, бомбежкам и был превращен в казармы. Первые защитные меры внутри музея были инициированы куратором музея и отцом современной Морисом Чехабом и его женой. Уязвимые мелкие артефакты сняли с витрин и спрятали в кладовых в подвале, который затем замуровали, запретив доступ на нижние этажи. На первом этаже мозаики, установленные в полу, были покрыты слоем бетона. Статуи и саркофаги были защищены мешками с песком. Когда в 1982 году ситуация достигла апогея, более тяжелые артефакты были заключены в деревянную и бетонную обшивку. 

Во время войны некоторые предметы были разграблены и сейчас выставлены в турецких музеях, а другие проданы с аукциона. По иронии судьбы, они были украдены из внешних хранилищ, в основном в Библосе и Сидоне, где они хранились, чтобы избежать повреждений и грабежей.

После декларации о прекращении огня в 1991 году подвалы были затоплены водой, колонны были пробиты осколками снарядов, стены покрыты граффити, которые оставили военные, использовавшие музей как военный бункер. Здание в египетском стиле и коллекции музея понесли значительные убытки. Несколько документов (карты, фотографии, записи), а также 45 ящиков с археологическими предметами сгорели во время артиллерийского огня. Часть обгоревших экспонатов сейчас выставлены в одном из залов музея в знак памяти.

Восстановительные работы 
Однако часть объектов удалось спасти благодаря своевременной эвакуации. После реставрационных работ, начавшихся в 1995 году, в 1999 году снова открылись два этажа музея.

Впрочем, восстановительные работы продолжались и после открытия. Фрески, которые были повреждены из-за влажности, халатного отношения и гражданской войны, были отреставрированы в 2010—2011 годах благодаря помощи Министерства иностранных дел Италии и Итальянского бюро сотрудничества в Бейруте. Эти учреждения также финансировали восстановление всего подземного крыла на сумму, превышающую 1 млн евро. Под руководством реставратора и архитектора Джорджо Каприотти и музеографа Антонио Джаммарусти удалось восстановить Национальный музей Бейрута.

В 1999 году ливанское правительство начало масштабную кампанию по возврату предметов старины, которые были украдены или проданы во время гражданской войны.  Многие артефакты были обнаружены на складах или в частных домах, поскольку согласно ливанскому законодательству любой предмет старше 300 лет принадлежит государству.  В 2011 году реставрационная лаборатория на первом этаже была перемещена. Новый выставочный зал, названный в честь Мориса Чехаба,  главы Службы древностей Ливана и куратора Национального музея Бейрута с 1942 по 1982 год, был открыт для публики.

Архитектура здания музея 

Здание музея было спроектировано архитекторами Антуаном Нахасом и Пьером Лепренс-Ринге во французском стиле эпохи египетского возрождения и построен из ливанского охристого известняка. Центральный блок здания покрыт стеклянной крышей над мезонином, что позволяет поступать естественному верхнему свету.

Вся территория составляет примерно 5 500 квадратных метров, а общая площадь выставочного зала составляет 6 000 квадратных метров. Непосредственно примыкающие к музею пристройки и административные помещения занимают около 1000 квадратных метров.

Коллекция музея 
В 2016 году после длительных реставрационных работ Национальный музей Бейрута снова стал выдающимся центром истории и археологии Ливана. 

В настоящее время выставлено 1300 экспонатов из коллекции музея, насчитывающей около 100 000 предметов. Экспонаты музея следуют хронологической цепи, начиная с предыстории и заканчивая османской эрой. Маршрут начинается на первом этаже, где выставлены 83 крупных объекта, в том числе саркофаги, мозаичные статуи и рельефы. На верхнем этаже представлены 1243 артефакта малого и среднего размера, расположенные в хронологическом порядке и по темам в современных витринах с мягким освещением и увеличительными стеклами, которые подчеркивают эстетический аспект артефактов. 

Особое место в коллекции занимают артефакты финикийского времени. Наиболее значимыми экспонатами являются 31 финикийский антропоморфный саркофаг из коллекции Форда, найденных вблизи древнего Сидона (датируются V веком до н. э.), фреска с изображением Марии, матери Иисуса, датируемая около  240 года н.э., которая считается одним из старейших обнаруженных изображений Марии в мире, саркофаг финикийского царя Ахирама, гробница II века, 3 хорошо сохранившиеся мумии маронитов XIII века из пещеры Асси-эль-Хадат в долине Кадиша.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт
 360 Panorama of the National Museum of Beirut
 Beirut National Museum video from Annahar
 The Lebanese British Friends of the National Museum
 lebanonheritage
 Lebanon’s Archaeological Heritage
 Interview with Suzy Hakimian by Hana Alireza Kobeissi
 Antoine Nahas Biography

Музеи Ливана
Исторические музеи
Археологические музеи
Бейрут
Архитектура Ливана